Укра́инская правосла́вная це́рковь Кана́ды (, ) — православная Церковь, находящаяся в юрисдикции Константинопольского Патриархата, объединяющая преимущественно канадцев украинского происхождения.

До 1990 года называлась Украинская Греко-Православная Церковь Канады. 1 апреля 1990 года принята в юрисдикцию Константинопольского Патриархата с изменением названия на современное.

Административный центр — в городе Виннипег, Канада: 9 St John’s Ave Winnipeg, Manitoba R2W 1G8.

История 
В июле 1918 года в городе Саскатун, Саскачеван, была образована церковная община и братство под названием Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada (UGOCC). Братство, в которое вошли также и бывшие униаты, выступило с осуждением Брестской унии. В поисках епископского возглавления члены общины обратились к русскому епископу Алеутскому и Северо-Американскому Александру (Немоловскому), который первоначально согласился возглавить общину, но впоследствии отказался.

28 декабря 1918 года открылся Первый собор УГПЦК, итогом которого было открытие семинарии в Саскатуне.

Второй собор открылся 27 ноября 1919 года в присутствии митрополита Антиохийского Германа (Шехади), который возглавлял УГПЦК в течение последующих пяти лет.

С 1924 года УГПЦК перешла в архипастырское окормление архиерея неканонической Украинской автокефальной православной церкви Иоанна Теодоровича (1924—1946). Несмотря на все противоречия, вызванные законностью рукоположения епископа Иоанна, его юрисдикция стала крупнейшей среди украиноязычных — в США и Канаде ему подчинялось около 300 приходов, которые обслуживали 60 священников, 20 приходов было в Бразилии. При этом канадская часть церкви сохранила определённую автономию из-за самостоятельной регистрации. Благодаря значительной украинской миграции, на 1940 год УАПЦ в Канаде была самой крупной православной юрисдикцией в Канаде, насчитывая около 150 приходов

В 1948 году верующие УГПЦК отделились от Иоанна (Тодоровича), и в 1949 году их возглавил Мстислав (Скрипник); с 1951 года — митрополит Иларион (Огиенко).

В 1950-х годах церковь установила связь с Украинской православной церковью заграницей. Ещё в 1945 году была основана Коллегия святого Андрея, которая до сих пор остаётся единственным украинским православным институтом в Канаде.

В 1951 году церковь стала митрополией, и в её составе были учреждены две епархии. К этому времени в церкви было 270 приходов, 76 священников и около 140 тысяч верующих. В 1959 году была образована третья епархия.

В 1959 году Собор епископов УГПЦК объявил акт анафематствования гетмана Ивана Мазепы священноначалием Русской православной церкви «грубо политическим, а потому неканоническим» и постановил считать анафему «недействительной и несуществующей»; гетман Мазепа был провозглашён «одним из великих церковно-государственных мужей», за которого благословлялось совершать заупокойные поминовения.

Попытки урегулировать канонический статус церкви увенчались успехом 1 апреля 1990 года, когда Украинская греко-православная церковь Канады была принята в юрисдикцию Константинопольского патриархата с изменением названия.

В 2005 году глава Украинской православной церкви Канады Иоанн (Стинка) издал послание, в которой выступил против практики совместного причащения («интеркоммуниона») с неправославными, поскольку подобное совместное причащение осуждается учением Православной церкви, оно не будет впредь допускаться в УПЦК. В документе было особо отмечено, что это «касается также католиков восточного обряда, невзирая на любые противоположные утверждения».

В июле 2010 года XXII собор УПЦК принял отставку митрополита Иоанна и избрал его преемника, которым стал архиепископ Георгий (Калищук).

Современное состояние 
В церкви в качестве литургических языков употребляются церковнославянский, украинский, английский и французский языки.

В настоящее время в Церкви имеется 3 епископа (считая предстоятеля), один из которых пребывает на покое. Церковная структура состоит из трёх епархий: Центральная епархия, Западная епархия и Восточная епархия.

В Канаде насчитывается около 200 церквей и часовен и около 100 священников.

В 1961 году было зарегистрировано 119 тыс. членов этой Церкви, а к 2004 году около 11 тысяч.

Резиденция предстоятеля находится в Виннипеге, здесь же действуют духовная консистория, Коллегия святого Андрея и издательский отдел.

Предстоятели 
 Иоанн (Теодорович) (1924—1946)
 Мстислав (Скрипник) (1947—1950)
 Иларион (Огиенко) (август 1951 — 29 марта 1972)
 Михаил (Хороший) (весна 1972—1975)
 Андрей (Метюк) (1975 — 2 февраля 1985)
 Василий (Федак) (15 июля 1985 — 10 января 2005)
 Иоанн (Стинка) (20 ноября 2005 — 18 июля 2010)
 Георгий (Калищук) (30 августа 2010 — 11 июля 2021)
 Иларион (Рудник) (11 июля 2021 — 22 июля 2022) в/у
 Иларион (Рудник) (с 22 июля 2022)

Примечания

Литература 
 Ярмусь Степан, протоієрей. Українська Греко-Православна Церква в Канадi. Iстричний нарис // Дещо з приводу великого ювiлею православних українцiв. 988—1988. Збiрка статтей. — Вiннiпег: Видання Видавничої Спiлки «Екклезiя». — 1990. — С. 75-80.

Ссылки 
 
 Українська православна церква в Канаді (Ukrainian Orthodox Church of Canada) Официальный сайт
 Украинская Православная Церковь Канады На сайте www.hierarchy.religare.ru
 History of UOCC: «Yesterday, Today and Tomorrow» Статья Олега Кравченко
 Ukrainian Orthodox Church of Canada на сайте Encyclopedia of Ukraine
 The Ukrainian Orthodox Church of Canada

Появились в 1990 году в Канаде
 
Организации, основанные в 1990 году